Леннокс:

Топоним 
 Леннокс — графство в средневековой Шотландии.
 Леннокс и Аддингтон — графство в Онтарио, Канада.
 Леннокс — руины старинного замка в Шотландии.

Персоналии 
 Леннокс, Бетти (род. 1976) — американская баскетболистка.
 Леннокс, Бобби (род. 1943) — шотландский футболист.
 Леннокс, Джон (род. 1943) — математик, доктор наук и доктор философии, магистр биоэтики.
 Леннокс, Кэролайн (1723—1774) — британская аристократка, старшая из сестёр Леннокс, 1-я баронесса Холланд.
 Леннокс, Луиза (1743—1821) — британская аристократка, третья из сестёр Леннокс.
 Леннокс, Сара (1745—1826) — британская аристократка, младшая и самая известная из сестёр Леннокс.
 Леннокс, Хьюго (род. 1999) — ирландский регбист.
 
 Леннокс, Эдвард Джеймс (1854—1933) — известный канадский архитектор.
 Леннокс, Эмили (1731—1814) — британская аристократка, вторая из сестёр Леннокс, в замужестве герцогиня Лейнстер.
 Леннокс, Энни (род. 1954) — шотландская певица.

Составные фамилии

См. также 
 
 Lennox International
 Ленникс, Гарри